Cash pode se referir a:

Cash (moeda), termo que se refere a diversos tipos de moeda da Ásia
Cash (unidade de massa) (厘, lí), unidade de massa tradicional da China

Pessoas
David Cash, lutador profissional americano de wrestling
Johnny Cash, cantor e compositor americano
 June Carter Cash, esposa de Johnny
Pat Cash, tenista profissional

Topônimos

Estados Unidos
Cash (Arkansas)
Cash (Geórgia)
Cash (Kentucky)
Cash (Michigan)
Cash (Texas)

Outros
Cash (1933), de Zoltan Korda
Cash (2007), produção de Bollywood 
Cash (2008)
Cash (2010), com Sean Bean e Chris Helmsworth
Tango & Cash, filme com Sylvester Stallone e Kurt Russell
Cash Cash, banda dos EUA

Ver também
 Cache

Desambiguação